Teofilakt je lahko:

Plemiška rodbina 
 Teofilakt I. Tuskulski, tudi Teofilat Tuskulski ali samo Teofilakt - rimska rodovina iz Tuskula; znana zlasti v srednjem veku, ki je dala veliko število papežev.

Osebnost 
Teofilakt Nikomedijski – nikomedijski škof in krščanski svetnik (†845); njegov god slavijo po julijanskem koledarju 8. marca, po gregorijanskem pa 21. marca; 
Teofilakt Simokat – grško: , Theophylaktos Simokat(t)es]), bizantinski zgodovinar iz zgodnjega 7. stoletja po Kr. r.;
Teofilakt Ohridski – krščanski cerkveni pisatelj in ohridski nadškof (1055—1110), ki si je prizadeval za obnovitev edinosti;
Teofilakt Votanijat (, ) – bizantinski vojskovodja in solunski upravnik iz 11. stoletja.